

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 15 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martina“ beginnt.

Martina 



 Martina, Jungfrau und Märtyrin
 Martina, zweite Ehefrau des oströmischen Kaisers Herakleios
 Martina, Churandy (* 1984), niederländischer Sprinter (Niederländische Antillen)
 Martina, Cuco (* 1989), niederländisch-curaçaoischer Fußballspieler
 Martina, Guido (1906–1991), italienischer Comicautor
 Martina, Javier (* 1987), niederländisch-curaçaoischer Fußballspieler
 Martina, Maurizio (* 1978), italienischer Politiker
 Martina, Mia (* 1984), kanadische Sängerin
 Martina, Mija (* 1984), bosnisch-herzegowinische Sängerin
 Martina, Will, australischer Jazz-Cellist

Martinai 
 Martinaitis, Algirdas (* 1950), litauischer Komponist
 Martinaitis, Marcelijus (1936–2013), litauischer Dichter

Martinak 
 Martináková, Natálie (* 1998), tschechische Unihockeyspielerin

Martinau 
 Martinaud-Déplat, Léon (1899–1969), französischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung und Anwalt

Martinaz 
 Martinazzoli, Mino (1931–2011), italienischer Politiker (DC), Mitglied der Camera dei deputati